Faculdade Nova Roma
 Festival Nacional de Robótica

Desambiguações de siglas